Rosoy può riferirsi ai seguenti comuni francesi:

Rosoy, nel dipartimento dell'Oise
Rosoy, nel dipartimento di Yonne

Rosoy-en-Multien, nel dipartimento dell'Oise
Rozoy-le-Vieil, nel dipartimento della Loiret